Золотий — жовто-помаранчевий колір

Золотий — селище, район імені Лазо, Хабаровський край
 Золотий — селище, Кіренський район, Іркутська область